Comó és un paratge de camps de conreu de secà del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic municipi de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

És al sud-est de la vila, a migdia de les Esplanes, al nord-est de la partida de Rossor. Tant el Camí de la Via, com les vies del ferrocarril de la línia Lleida - la Pobla de Segur, la carretera C-13 i la Noguera Pallaresa passen pel costat de llevant de Comó.

Como